Ljungman eller Liungman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Ljungman
 Axel Ljungman
 Carl Ljungman
 Carl Fredrik Ljungman
 Gustaf Ljungman
 Henry Ljungmann
 Jonny Ljungman
 Josefin Ljungman
 Karin Liungman
 Lars Ljungman
 Lars-Ingvar Ljungman
 Ludvig Ljungman
 Margareta Ljungman
 Seve Ljungman
 Simon Ljungman
 Sofie Ljungman
 Tom Ljungman
 Tore Ljungman
 Ulrika Ljungman
 Waldemar Liungman

Se även 
 Ljungman (släkt)

Svenska efternamn